Видавнича промоція (просування книги на ринку) — процес творення популярності книги та автора нерекламними засобами, інтегрований в ринковий механізм маркетингу і в кінцевому результаті спрямований на формування попиту.

Явище видавничої промоції 
Видавнича промоція як явище в українському соціокультурному просторі — чи не єдина на сьогодні можливість вирішення багатьох проблем — і суто прагматичних видавничої сфери, до того ж ціною мінімальних фінансових витрат, і суспільних — розвитку довкололітературного контексту, підняття престижу книги у суспільстві.

Промоцію представляємо у формі триєдності «видавництво — ЗМІ — автор», де кожному із суб'єктів належить окрема самодостатня роль і акції якої оцінюються як такі за результатом, хоча роль видавця залишається ключовою.

Посилання 
 http://uadpub.uad.lviv.ua/pvs/37/40.pdf 
 http://www.web-standart.net/magaz.php?aid=6166 

Книжкова справа